Сезон 2014/2015 — это 25-й сезон чемпионата ИзХЛ.
Высший дивизион — 4-й сезон.
Национальный дивизион — 4-й сезон.

Высший Дивизион ИзХЛ 2015/2016

Составы команд

Регламент 
Команды разыграли однокруговой турнир, затем 8 лучших продолжили соревноваться в Плей-Офф.

Участники 
В турнире участвует 10 команд:
4-кратный чемпион Израиля Монфорт из Маалота, 6-кратный чемпион Израиля Хоукс Хайфа, две команды от КИХШ из Метулы, две команды из Ришон-ле-Циона — действующий чемпион Израиля Ришон Дэвилз и победитель национального дивизиона Ришон-2, Хорсез из города Кфар-Сава, ХК Бат-Ям, Драгонс Нес Циона и Хитмен Раанана. Игры пройдут в Айс Пикс Холон и Канада-Центр Метула.

Регулярный чемпионат 

Время местное (зимнее) (UTC+2).

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным протоколов сыгранных матчей

Плей-Офф

Четвертьфиналы 
Четвертьфинальные матчи прошли c 6 по 13 мая 2016 года

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли 20 мая 2016 года.

Матч за 3-е место 
Матч за 3-е место состоялся 3 июня 2016 года
между командами «Хорсез» из Кфар-Савы и победителем трёх последних первенств командой из Ришон-ле-Циона «Ришон Дэвилз». Эти команды уже встречались в Плей-Офф, в финале чемпионата ИзХЛ 2014 года. Тогда победили хоккеисты из Ришон-ле-Циона со счётом 9:1. В этом сезоне вновь удача сопутствовала хоккеистам из Ришона и они стали бронзовыми призёрами чемпионата.

Финал 
Золотые медали были разыграны между 4-кратным чемпионом Израиля командой «Монфорт» из Маалота и чемпионом Израиля 1995 года хоккейным клубом из Бат-Яма. Обе команды по 4 раза завоёвывали серебряные медали, а в финале сезона 2009/2010
эти команды встречались между собой, тогда победили хоккеисты из Маалота со счётом 2:0. В финале этого сезона победили хоккеисты ХК Бат-Ям.

Лучшие бомбардиры сезона 2015/2016 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным протоколов сыгранных матчей

Национальный дивизион ИзХЛ в сезоне 2015/2016

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 

Израильская хоккейная лига
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее